

Бад-Орб (нім. Bad Orb) — місто в землі Гессен.

Орб (притока Ар'є) — річка у Франції та Швейцарії
 Орб (річка) (фр. Orb) — річка на півдні Франції, в департаменті Еро регіону Лангедок-Руссільйон
 Ле-Пужоль-сюр-Орб (фр. Le Poujol-sur-Orb) — муніципалітет у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Еро.
 Ла-Тур-сюр-Орб (фр. La Tour-sur-Orb) — муніципалітет у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Еро.
 Ліньян-сюр-Орб, Лінья́н-сюр-Орб (фр. Lignan-sur-Orb) — муніципалітет у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Еро.
 Сессенон-сюр-Орб (фр. Cessenon-sur-Orb) — муніципалітет у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Еро.
 Коломб'єр-сюр-Орб (фр. Colombières-sur-Orb) — муніципалітет у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Еро.

Орб — місто в кантоні Во